Никольское 1-е — название населённых пунктов в России:

 Никольское 1-е — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Никольское 1-е — посёлок в Панинском районе Воронежской области.

См. также 
 Никольское 1-е сельское поселение